De Engelse term voor een medicijnman
 Witch Doctor (Ross Bagdasarian Sr.), een nummer van Ross Bagdasarian Sr. uit 1958, gecoverd door Cartoons in 1998
 Witch Doctor (De Staat), een nummer van De Staat uit 2013
 Witch Doctor (Cartoons), een nummer van Cartoons uit 1999

Zie ook 
 Witch Doktor, een nummer van Armand Van Helden uit 1994